Lissac (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Lissac (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje